West Eleventh Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West Eleventh Street Historic District (Dubuque, Iowa), NRHP-ID 04000814
 West Eleventh Street Historic District (Kansas City, Missouri), NRHP-ID 82003148